My Brahim är en ort i Marocko. Den ligger i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. My Brahim ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt My Brahim är lite bergig. Runt My Brahim är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Asni,  km söder om My Brahim. Trakten runt My Brahim består till största delen av jordbruksmark.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Marrakech-Tensift-Al Haouz